Черничко — фамилия.

Известные носители:
 Черничко, Александр Михайлович (род. 1948) — украинский политик.
 Черничко, Степан Степанович (род. 1973) — украинский филолог.